Ла-Гард:
 Ла-Гард — коммуна во Франции, департамент Альпы Верхнего Прованса.
 Ла-Гард — коммуна во Франции, департамент Вар.
 Ла-Гард — коммуна во Франции, департамент Изер.
 Ла-Гард — тауншип в округе Маномен, Миннесота, США
 Ла-Гард-Френе — коммуна во Франции, департамент Вар.